Ине́рция (от  — бездеятельность, косность) — используется как в качестве термина в различных науках, так и в переносном смысле. Обычно означает способность некоторого объекта не менять своё состояние в отсутствие внешних воздействий, а также сохранять устойчивость по отношению к воздействиям.

В физике 
 Инерция в механике — явление, когда материальное тело стремится сохранить без изменения величину и направление своей скорости.
 Момент инерции
 Центр инерции
 Сила инерции
 Тензор инерции
 Эллипсоид инерции
 Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции
 Инерциальная система отсчёта
 Тепловая инерция

В других науках 
 Инерция мышления (психологическая инерция)
 Инерция зрения
 
 Экономическая инерция в широком смысле — стремление экономического объекта (системы) сохранять своё прежнее состояние, неспособность к быстрым изменениям. Может быть связана как с его большими размерами, так и с инерцией мышления вовлечённых лиц. Экономическую инерцию в узком смысле характеризует .
 Фаза инерции (в теории этногенеза Льва Гумилёва)

В технике 
 Инерционный демпфер

В культуре 
 Инерция (DC Comics)

Примечания 

Научные понятия